Кумундурос () — греческая фамилия:

 Кумундурос, Александрос (1817—1883) — греческий государственный деятель.
 Кумундурос, Константинос (1846—1924) — греческий генерал и министр второй половины 19-го — начала 20-го веков. Старший сын Александроса Кумундуроса